Овај списак је направљен према висини највише тачке небодера. У листи нису грађевине које немају спратове, односно нису намењене за живот и рад људи. Подебљани назив зграде значи да је она у неком тренутку била највиша на свету.

Изграђени облакодери 

{| cellpadding="0" cellspacing="0"
|- valign="top"
|

Облакодери у изградњи 
Ова листа показује облакодере више од 250 метара који су тренутно у изградњи.
{| cellpadding="0" cellspacing="0"
|- valign="top"
|

Галерија

Референце

Links 

 SkyscraperCity

Архитектура